Mathieu Schneider, ameriški hokejist, * 12. junij 1969, New York City, New York, ZDA.

Schneider je bil leta 1987 kot 44. izbran na naboru lige NHL s strani kluba Montreal Canadians, za katerega je igral med sezonama 1987/88 in 1994/95 ter v sezoni 2008/09, krajši čas pa je igral tudi za klube New York Islanders, Toronto Maple Leafs, New York Rangers, Los Angeles Kings, Detroit Red Wings, Anaheim Ducks, Atlanta Thrashers, Vancouver Canucks in Phoenix Coyotes. S Canadiensi je v sezoni 1992/93 osvojil Stanleyjev pokal. Skupno je v ligi NHL odigral 1289 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 223 golov in 520 podaj, ter 116 tekem končnice, na katerih je dosegel 12 golov in 43 podaj. V letih 1996 in 2003 je igral na tekmi vseh zvezd lige NHL. 

Za ameriško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, 1998 in 2006, kjer je z reprezentanco osvojil šesto oziroma osmo mesto, ter svetovnem pokalu leta 1996, ko je z reprezentanco zmagal.

Pregled kariere

|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 86/87
| 
| 63
| 7
| 29
| 36
| 
| 75
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 22
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 87/88
| 
| 48
| 21
| 40
| 61
| 
| 83
| 
| 11
| 2
| 6
| 8
| 
| 14
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 87/88
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 3
| 0
| 3
| 3
| 
| 12
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 87/88
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| 
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Royals
| OHL
| 88/89
| 
| 59
| 16
| 57
| 73
| 
| 96
| 
| 18
| 7
| 20
| 27
| 
| 30
|-
| Sherbrooke Canadiens
| AHL
| 89/90
| 
| 28
| 6
| 13
| 19
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 89/90
| 
| 44
| 7
| 14
| 21
| 
| 25
| 
| 9
| 1
| 3
| 4
| 
| 31
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 90/91
| 
| 69
| 10
| 20
| 30
| 
| 63
| 
| 13
| 2
| 7
| 9
| 
| 18
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 91/92
| 
| 78
| 8
| 24
| 32
| 
| 72
| 
| 10
| 1
| 4
| 5
| 
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 92/93
| 
| 60
| 13
| 31
| 44
| 
| 91
| 
| 11
| 1
| 2
| 3
| 
| 16
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 93/94
| 
| 75
| 20
| 32
| 52
| 
| 62
| 
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 94/95
| 
| 30
| 5
| 15
| 20
| 
| 49
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Islanders
| NHL
| 94/95
| 
| 13
| 3
| 5
| 8
| 
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
| 
| 65
| 11
| 36
| 47
| 
| 93
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 95/96
| 
| 13
| 2
| 5
| 7
| 
| 10
| 
| 6
| 0
| 4
| 4
| 
| 8
|-
| ZDA
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 96/97
| 
| 26
| 5
| 7
| 12
| 
| 20
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 97/98
| 
| 76
| 11
| 26
| 37
| 
| 44
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
| 
| 75
| 10
| 24
| 34
| 
| 71
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 99/00
| 
| 80
| 10
| 20
| 30
| 
| 78
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 00/01
| 
| 73
| 16
| 35
| 51
| 
| 56
| 
| 13
| 0
| 9
| 9
| 
| 10
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 01/02
| 
| 55
| 7
| 23
| 30
| 
| 68
| 
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| 18
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 02/03
| 
| 65
| 14
| 29
| 43
| 
| 57
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
| 
| 13
| 2
| 5
| 7
| 
| 16
| 
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
| 
| 78
| 14
| 32
| 46
| 
| 56
| 
| 12
| 1
| 2
| 3
| 
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
| 
| 72
| 21
| 38
| 59
| 
| 86
| 
| 6
| 1
| 7
| 8
| 
| 6
|-
| ZDA
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| 
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
| 
| 68
| 11
| 41
| 52
| 
| 66
| 
| 11
| 2
| 4
| 6
| 
| 16
|-
| Anaheim Ducks
| NHL
| 07/08
| 
| 65
| 12
| 27
| 39
| 
| 50
| 
| 6
| 1
| 0
| 1
| 
| 8
|-
| Atlanta Thrashers
| NHL
| 08/09
| 
| 41
| 4
| 11
| 15
| 
| 53
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 08/09
| 
| 23
| 5
| 12
| 17
| 
| 14
| 
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 09/10
| 
| 17
| 2
| 3
| 5
| 
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Manitoba Moose
| AHL
| 09/10
| 
| 8
| 3
| 2
| 5
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 09/10
| 
| 8
| 0
| 4
| 4
| 
| 4
| 
| 3
| 1
| 0
| 1
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1516
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 664
| bgcolor="#7FFF00" | 943
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1576
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 92
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 233
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski reprezentanti
Olimpijski tekmovalci za ZDA
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za ZDA
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Cornwall Royals
Hokejisti Sherbrooke Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Atlanta Thrashers
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti Manitoba Moose
Hokejisti Phoenix Coyotes
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Ameriški Judje